En Pologne, Lubiechowo peut désigner :

 Lubiechowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Lubiechowo, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.